«Dignity» puede referirse a:

Música 
 Dignity (1994), canción de Bob Dylan.
 Dignity (1987), canción de Deacon Blue.
 Dignity (2004), canción de Hilary Duff.
 Dignity (2004), álbum de Hilary Duff.
 Dignity, banda austrica de symphonic power metal.